Ку Джа Чхоль (кор. 구 자철 , 27 лютого 1989) — південнокорейський футболіст, олімпійський медаліст. 
 Чхве Джин Чхоль (кор. 최진철, нар. 26 березня 1971, Чиндо, Південна Корея) — колишній південнокорейський футболіст, що грав на позиції захисника. 
 Кім Йон Чхоль (кор. 김영철, нар. 30 червня 1976, Інчхон, Південна Корея) — південнокорейський футболіст, що грав на позиції захисника. 
 Чхве Чхоль Су (кор. 최철수; нар. 1 грудня 1969, Північна Корея) — північнокорейський боксер-любитель, що виступав у найлегшій ваговій категорії. 
 Хон Чхоль (кор. 홍철, нар. 17 вересня 1990, Соннам) — південнокорейський футболіст, захисник клубу «Санджу Санму» та національної збірної Південної Кореї.
 Пак Чхоль У (кор. 박철우, нар. 29 вересня 1965) — південнокорейський футболіст, що грав на позиції воротаря. 
 Чо Йон Чхоль (кор. 조영철, нар. 31 травня 1989, Ульсан) — південнокорейський футболіст, нападник клубу «Катар СК».
 Чхой Бьон Чхоль (кор. 최 병철 , 24 жовтня 10) — південнокорейський фехтувальник, олімпійський медаліст. 
 Ом Юн Чхоль (кор. 엄윤철, 18 листопада 1991) — північнокорейський важкоатлет, олімпійський чемпіон та медаліст, триразовий чемпіон світу.
 Ю Сан Чхоль (кор. 유상철, нар. 18 жовтня 1971, Сеул, Південна Корея) — колишній південнокорейський футболіст, що грав на позиції півзахисника.